Alphonsine Plessis – arrampicatrice sociale francese
 Damien Plessis – calciatore francese